Zoot suit, une tenue (suit en anglais) et par extension une sous-culture apparue entre les années 1930 et 1940 aux États-Unis. On appelle un membre de cette sous-culture un zoot suiter ou encore par raccourci un zooter ;
 Zoot Suit Riots, une série d'émeutes raciales ayant eu lieu à Los Angeles en .